Een Transsylvaanse adellijke dynastie; zie Báthory
Een Zweedse metalband; zie Bathory (band)
Een album, zie Bathory (album)
Een film uit 2008; zie Bathory (film)